Poddajnost může znamenat:
 Tvárnost – mechanická vlastnost materiálů, schopnost měnit tvar působením vnější síly při plastické deformaci
 Poddajnost (veličina) – fyzikální veličina, převrácená hodnota tuhosti, míra schopnosti tělesa měnit tvar působením vnější síly při pružné deformaci